Adellijk geslacht
De Ridder, Nederlands adellijk geslacht

Bedrijf
Brouwerij De Ridder, voormalige Belgische brouwerij in Deurne
Brouwerij De Ridder, voormalige Nederlandse brouwerij in Maastricht
Steen- en Kleiwarenfabriek Ouderzorg De Ridder, Nederlandse steen- en kleiwarenfabriek in Leiderdorp

Fictief figuur
Sebastiaan de Ridder, personage uit de Nederlandse soapserie Goede tijden, slechte tijden

Literatuur
De Koene Ridder, Belgische stripreeks van François Craenhals
De witte ridder, stripalbum uit de stripreeks Lucky Luke

Media
De Ridder, Vlaamse politietelevisieserie

Muziek
De gierige ridder, Russische opera van Sergej Rachmaninov
Koninklijke Fanfare de Ridder Jans Zonen Dadizele, fanfareorkest uit Dadizele

Personen met de achternaam De Ridder of Deridder
Alexandra Simons-de Ridder, Duits ruiter
Alfons de Ridder, Belgisch schrijver, bekend onder zijn pseudoniem Willem Elschot
André de Ridder (auteur), Belgisch dichter, romanschrijver, essayist en kunstcriticus
André de Ridder (voetballer), Nederlands voetballer
Anke De Ridder, Belgisch actrice en fotomodel
Annette van der Most-de Ridder, Nederlands politica
Annick De Ridder, Belgisch  politica
Anton de Ridder, Nederlands lyrisch tenor
Chantal de Ridder, Nederlands voetbalster
Clem De Ridder, Belgisch componist, schrijver en Vlaams activist
Daniël de Ridder, Nederlands voetballer
Deborah De Ridder, Belgisch actrice, zangeres en danseres
Dirk de Ridder, Nederlands zeiler
Eugeen De Ridder, Belgisch onderwijzer en volksdichter
Francis De Ridder, Belgisch wielrenner
François De Ridder, Belgisch dirigent
Hilde De Ridder-Symoens, Belgisch hoogleraar
Hugo de Ridder, Belgisch journalist, essayist en publicist
Ida De Ridder, Belgisch biografe
Jan Cornelis de Ridder, Nederlands politicus
Jason de Ridder, Nederlands acteur
Jef De Ridder, Belgisch politicus
Kris De Ridder, Belgisch atleet
Leendert de Ridder, Nederlands acteur
Linda De Ridder, Belgisch actrice
Louis De Ridder, Belgisch volksvertegenwoordiger en advocaat
Margot De Ridder, Belgisch actrice en zangeres
Minneke De Ridder, Belgisch politica
Misha de Ridder, Nederlands fotograaf
Netty van Gent-de Ridder, Nederlands politicus
Paul De Ridder, Belgisch historicus en politicus
Peter de Ridder, Nederlands ambtenaar, zakenman en zeiler
Peter De Ridder, Belgisch politicus en syndicalist
Philippe De Ridder, Belgisch senator
Pieter de Ridder, Nederlands burgemeester
Remi De Ridder, Belgisch politicus en hoogleraar
Ruud De Ridder, Belgisch acteur, regisseur en toneelschrijver
Steve De Ridder, Belgisch voetballer
Sven De Ridder, Belgisch acteur
Tieleman Albertus Otto de Ridder, Nederlands burgemeester
Vital De Ridder, Belgisch volksvertegenwoordiger
Willem de Ridder, Nederlands kunstenaar, radiomaker en tijdschriftenmaker
Wim De Ridder, Belgisch muzikant, beter bekend als Wimmeke Punk

Zie ook 
De Rode Ridder (doorverwijspagina)
Ridder (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam